Калдор — фамилия.
 Калдор, Авраам (род. 1947) — израильский шахматист, международный мастер (1975).
 Калдор, Николас (1908—1986) — английский экономист венгерско-еврейского происхождения.